Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1956 werd in het weekend van 4 en 5 februari 1956 gehouden op de Kralingse Plas in Rotterdam. Kampioen werd Wim de Graaff.

Eindklassement 

 NC = niet gekwalificeerd, NS = niet gestart 

1956
Langebaanschaatsen in 1956
Sportevenement in Rotterdam
Schaatsen in Zuid-Holland